Nikita Danilovitch Nesterov - en russe :  - (né le  à Tcheliabinsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Traktor Tcheliabinsk, il est sélectionné en , en  par son club formateur au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 afin de le protéger et conserver ses droits. Lors de la sélection européenne 2010 de la Ligue canadienne de hockey, il est choisi en première ronde en seizième position par les Americans de Tri-City. Il est sélectionné au cinquième tour en cent quarante-huitième position par le Lightning de Tampa Bay lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Il part en Amérique du Nord en 2013 et est assigné au Crunch de Syracuse, club ferme du Lightning dans la Ligue américaine de hockey. Le , le russe joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face aux Sabres de Buffalo lors d'une victoire 5-1. Il marque son premier point, une assistance le  chez les Bruins de Boston. Il inscrit son premier but le  chez les Kings de Los Angeles. Il est échangé aux Canadiens de Montréal le  en retour de Jonathan Racine et d'un choix de sixième tour en 2017.

Il remporte la Coupe Gagarine 2019 et 2022 avec le HK CSKA Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune. Il prend part à la Super Série Subway 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Belye Medvedi || MHL || 9|| 5|| 2|| 7|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2010-2011 || Belye Medvedi || MHL || 46|| 5|| 14|| 19|| 72|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2011-2012 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 10|| 0|| 1|| 1|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Belye Medvedi || MHL || 41|| 11|| 20|| 31|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Belye Medvedi || MHL || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| 4|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 35|| 0|| 0|| 0|| 14|| 19|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
| 2013-2014 || Crunch de Syracuse || LAH || 54|| 4|| 12|| 16|| 39|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || Crunch de Syracuse || LAH || 32|| 3|| 11|| 14|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 27|| 3|| 4|| 7|| 16|| 17|| 1|| 5|| 6|| 8
|-
| 2015-2016 || Crunch de Syracuse || LAH || 10 || 1 || 3 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 57 || 3 || 6 || 9 || 41 || 9 || 0 || 1 || 1 || 9
|-
| 2016-2017 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 35 || 3 || 9 || 12 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 13 || 1 || 4 || 5 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || HK CSKA Moscou || KHL || 42||3 || 16|| 19|| 41|| 21|| 1|| 4|| 5|| 14
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 41|| 4|| 14|| 18|| 20|| 20|| 2|| 9|| 11|| 4
|-
|2019-2020|| HK CSKA Moscou || KHL||53 || 7 || 16 || 23 || 24 || 4 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2020-2021 || Flames de Calgary || LNH || 38 || 0 || 4 || 4 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK CSKA Moscou || KHL || 41|| 5 || 28 || 33 || 26 || 22 || 3 || 8 || 11 || 6
|-
| 2022-2023 || HK CSKA Moscou || KHL || || || || || || 

| 170 || 9 || 28 || 37 || 101 || 28 || 1 || 6 || 7 || 17

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 0|| 2|| 29|| +3|| align="left"|Quatrième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 2|| 4|| 29|| +11|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 2|| 3|| 5|| 6|| +7|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 4|| 4|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2016 || align="left"| Coupe du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 1|| 3|| 2|| +8|| align="left"| Sixième place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 4|| +8||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 2|| 4|| 6|| +6||align="left"| Cinquième place
|-
| 2022 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 2|| 2|| 4|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent

Références

Naissance en mars 1993
Naissance à Tcheliabinsk 
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Champion olympique de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique du Comité olympique de Russie
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Traktor Tcheliabinsk
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Crunch de Syracuse
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Flames de Calgary
Champion de la Coupe Gagarine